Сальный корень — народное название некоторых лекарственных растений:
 Диоскорея обыкновенная
 Окопник лекарственный